Очеретовата (притока Кільчені)
 Очеретовата (притока Кривого Торцю)